YQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di St. Thomas (Canada)